Asocijacija (iz latinskog associatio "udruživanje") može značiti:

 udruga
 asocijacija (psihologija)
 zvjezdana asocijacija
 asocijacija (ekologija)
 asocijacija (kemija) - povezivanje čestica (atoma, iona, molekula) u veće